

Брош — село, Кирджалійська область

Брош — острів, Північний Льодовитий океан, Архангельська область